Појам Врхбосна може имати следећа значења:

 Врхбосна (град), средњовековно место и трг у Босни
 Врхбосна (жупа) или Врхбосање средњовековна жупа око истоименог града у Босни
 Врхбосна (вилајет), друго име за турски вилајет Ходидјед (Сарајево)
 Врхбосна, изворни српски и хрватски назив за данашње Сарајево
 Велика жупа Врхбосна (НДХ), управна област у у Независној Држави Хрватској
 Врхбосна, гласило Врхбосанске надбискупије
 Радио Врхбосна, радио станица у Босни и Херцеговини